Un point d'accumulation peut être :
 en mathématiques, plus précisément en topologie, un point qui, en un certain sens, est « collé » à une partie d'un espace topologique ;
 en physique, un point au-delà duquel un système déterministe bascule d'un comportement périodique à un comportement chaotique.